CSA kan henvise til flere artikler:

 Amerikas Konfødererede Stater – Confederate States of America, sydstaterne i den amerikanske borgerkrig 1861-65.

 Canadian Space Agency – l'Agence Spatiale Canadienne – Canadas rumfartsstyrelse.

 ČSA Czech Airlines – flyselskab fra Tjekkiet.